«Си Спа́рроу» ( — морской воробей) — американский корабельный зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия. Предназначен для самообороны кораблей от воздушных целей, в том числе низколетящих крылатых ракет.

Состав 
В состав ЗРК «Си Спарроу» входят следующие составные части:
 РЛС обнаружения и целеуказания Mk 23;
 Система управления огнём Mk 91:
 1 или 2 системы наведения ракеты Mk 78
 РЛС сопровождения и подсветки цели Mk 95;
 Телекамера Mk 6;
 Компьютер управления стрельбой
 1 Пусковая установка:
 Mk 29 — 8-контейнерная наводимая пусковая установка;
 или Mk 25 — 8-контейнерная наводимая пусковая установка, прототип Mk 29, снята с вооружения в США;
 или Mk 41 — установка вертикального пуска;
 или Mk 48 — малогабаритная установка вертикального пуска;;
 Зенитные ракеты:
 RIM-7 «Си Спарроу» в контейнерах пусковой установки.
 RIM-162 ESSM в контейнерах пусковой установки.

См. также 
 Зенитно-ракетный комплекс морского базирования
 Список зенитных ракетных комплексов и зенитных ракет
 Mk 29 (пусковая установка)
 RIM-7 Sea Sparrow
 RIM-162 ESSM

Ссылки 
 hazegray.org
 US Naval Historical Center

Зенитные ракетные комплексы морского базирования
Зенитные ракетные комплексы США